Хлебороб —хутор в Новоузенском районе Саратовской области в составе сельского поселения Олоновское муниципальное образование.

География 
Находится на левом берегу реки Чертанла на расстоянии примерно 20 километров по прямой на север-северо-восток от районного центра города Новоузенск.

История
Официальная дата основания 1930 год.

Население 
Постоянное население составило 37 человек (86% казахи) в 2002 году, 21 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Новоузенского района